National Soccer League 1982 var den sjätte säsongen av Australiens National Soccer League. Till denna säsongen hade slutspelet tagits tillbaka, däremot fortsatte den intressanta kompromiss mellan australiensk tradition med en "grand final" och fotbollens tradition att kröna laget som vann serien; ett slutspel spelades men som dock inte utsåg en mästare, mästerskapstiteln gick till vinnaren av grundserien.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 ozfootball.net

1982 i Australien
1982
Fotbollssäsongen 1982